Pojem stříkačka může mít různé významy:

 injekční stříkačka – lékařská kanyla
 hasičská stříkačka – hasičská pumpa, třeba i s hadicovými rozvody vody k hašení

Externí odkazy